

Мейден-Рок — місто, штат Вісконсин
 Мейден-Рок — селище, штат Вісконсин